Svenska hockeyligan 2014/2015 är Linköpings HC:s 15:e säsong i SHL. Under säsongen deltog laget även i Champions Hockey League.

SHL

Matcher

Tabell

Spelarstatistik

Champions Hockey League

Tabell

Matcher

Spelarstatistik

Transaktioner 

Kort efter Linköpings uttåg från slutspelet 2014 meddelades det att man förlängt kontraktet med kanadensaren Kent McDonell med ett år. Samma dag tillkännagavs också att ett flertal spelare inte fått sina kontrakt förlängda med klubben; Eric Himelfarb, Christian Engstrand, Albin Lorentzon och Joachim Nermark. Den 16 april meddelades det att LHC gjort klart med fyra nya spelare; målvakten David Rautio, som senast spelat i Luleå HF, de två forwardsen Nichlas Hardt och Broc Little, som båda anslöt från spel i finska Jokerit, samt målvakten Jacob Johansson som tidigare under två år spelat i LHC:s juniorlag. Tio dagar senare meddelade Mattias Weinhandl att han slutar med ishockeyn efter en tids skadeproblem. Under denna period förlängde klubben avtalet med backen Mark Matheson med två år. Fredric Andersson, som klubben lånat av Södertälje SK i slutet av säsongen 2013/2014, hade ett år kvar på sitt kontrakt med SSK men skrev istället ett tvåårskontrakt med LHC. Samtidigt gjorde man klart med norrmannen Dan Tangnes som assisterade tränare.

Referenser 

Sport i Sverige 2014
Sport i Sverige 2015
2014/2015
Ishockeysäsongen 2014/2015 efter lag